|
Etymologie
Volgens één opvatting is het werelddeel Europa vernoemd naar de Fenicische prinses Europa uit de Griekse mythologie, die door de oppergod Zeus naar Kreta werd ontvoerd. Later betekende Europa het vasteland van Griekenland, en in 500 v.Chr. werd de betekenis uitgebreid naar gebieden in het noorden.

Waarschijnlijker is dat de naam van het continent is afgeleid van het woord ereb, uit het Akkadisch, een Semitische taal. De betekenis van dat woord is "zonsondergang" of "westen".

De naam Europa is niet beperkt tot een continent. Een maan van Jupiter en een eiland in de Indische Oceaan heten bijvoorbeeld ook zo.

Tegenwoordig duidt de naam "Europa" bij benadering het continent Europa aan, en staat daarnaast voor de diversiteit van culturen van de inwoners, de Europeanen. Samen met Noord-Amerika en Australië maken ze deel uit van de westerse beschaving. De meeste Europese talen behoren tot de Indo-Europese taalfamilie. In politiek opzicht wordt "Europa" vaak als pars pro toto voor de Europese Unie gebruikt.
|}

Geografie

Werelddeel
 Europa (werelddeel); een werelddeel op het noordelijk halfrond
 Europese Unie; een intergouvernementele en supranationale organisatie van Europese lidstaten
 Europa (webportaal), officiële portalsite van de Europese Unie

Overig
 Europa (eiland); een van de Verspreide Eilanden in de Indische Oceaan van de Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden
 Europa (Brazilië) een plaats in Brazilië
 Europa (Arauca); een plaats in het Colombiaanse departement Arauca
 Europa (Cundinamarca); een plaats in het Colombiaanse departement Cundinamarca 
 Europa (Magdalena); een plaats in het Colombiaanse departement Magdalena
 Europa (Sonora); een plaats in de Mexicaanse staat Sonora
 Europa (Verenigde Staten); een plaats in Dunklin County in de Amerikaanse staat Missouri

Mythologie
 Europa (mythologie); een figuur uit de Griekse mythologie

Sterrenkunde
 Europa (maan); een maan van Jupiter
 Europa (planetoïde); een planetoïde in een baan om de zon

Film
 Europa (1991); een film van Lars von Trier 
 Europa (2003); een film van Carlo Awenti en Christophe Bruncher

Overig
 Europa (beeld); een beeld in Amsterdam
 Europa (motorfiets); een Duits motorfietsmerk
 Lotus Europa; een model sportauto van Lotus
 Europa (raket); een van de eerste Europese raketten
 Europa (schip, 1911)
 Europa (volkslied); het volkslied van Kosovo
 Europa (tijdschrift); letterkundig tijdschrift uitgegeven van 1838 tot 1910
 Europa (Earth's Cry Heaven's Smile); een nummer van de band Santana
 Nedlloyd Europa (schip, 1991)

Zie ook

 Lijst van Europese landen voor verscheidene definities van Europa
 Europe (doorverwijspagina)
 Europium
 In Europa (televisieprogramma), een televisieprogramma gebaseerd op de boeken van Geert Mak.
 In Europa (boek), een boek geschreven door Geert Mak.
 Picos de Europa